Figueiró peut désigner :
au Portugal :
homonymie exacte :
Figueiró, paroisse civile de la municipalité de Paços de Ferreira, située dans le district de Porto et la région Nord ;
homonymies partielles (certaines de ces localités s'étant autrefois appelées « Figueiró », sans complément de nom) :
Figueiró da Granja, paroisse civile de la municipalité de Fornos de Algodres, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Figueiró da Serra, paroisse civile de la municipalité de Gouveia, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Figueiró do Campo, paroisse civile de la municipalité de Soure, située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
Figueiró dos Vinhos, municipalité située dans le district de Leiria et la région Centre ;
Figueiró dos Vinhos, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
Santa Cristina de Figueiró, paroisse civile de la municipalité d'Amarante, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Santiago de Figueiró, paroisse civile de la municipalité d'Amarante, située dans le district de Porto et la région Nord.